Die Liste der Bodendenkmäler in Warburg enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Warburg im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen (Stand: September 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Warburg eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Warburg
 Liste der Naturdenkmale in Warburg

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Warburg (Stand: 18. September 2020)

Warburg
!Warburg
!Bodendenkmaler